

Patronyme
Amanda Gorman (1998-) est une poétesse américaine.
Antonette Wemyss Gorman (1972-),  officier militaire jamaïcaine, chef d'état-major de la force de défense jamaïcaine.
Burn Gorman (1974-) est un acteur anglais. 
Charles Gorman (1897-1940) est un patineur de vitesse canadien.
Cliff Gorman (1936-2002) est un acteur américain.
Dave Gorman (1955-) est un joueur de hockey sur glace professionnel
Frank Gorman (1937-) est un plongeur américain.
James Gorman (1859-1929) est un tireur sportif américain.
 Margaret Gorman (1905-1995), mannequin américain.
Paul Gorman est un journaliste et écrivain britannique, créateur d'une marque de vêtements.
Robert Hy Gorman (1980-) est un acteur américain.
Thomas Gorman (1886-1961) est un fondateur de la LNH et un médaillé d'or olympique en Lacrosse.
Tom Gorman (1946-) est un ancien joueur américain de tennis.
William Moore Gorman (1923-2003) est un économiste irlandais.
Nine Gorman (1990-) est une vidéaste et romancière française

Toponyme
Gorman, une census-designated place américaine située dans l'État de Caroline du Nord.
 Gorman, une ville du comté d'Eastland, au Texas, aux États-Unis.

Cabinet d'architectes
Brennan Beer Gorman est un cabinet d'architectes américain fondé en 1984 par David Beer et Peter Gorman.

Homonymie de patronyme